I Campionati del mondo di duathlon del 2011 (XXII edizione) si sono tenuti a Gijón, Spagna in data 24-25 settembre 2011.

Tra gli uomini ha vinto il portoghese Sergio Silva, mentre tra le donne ha vinto la britannica Katie Hewison.

La gara junior ha visto trionfare l'italiano Matthias Steinwandter e la venezuelana Joselin Brea.

Il titolo di Campione del mondo di duathlon della categoria under 23 è andato al francese Etienne Diemunsch. Tra le donne si è aggiudicata il titolo di Campionessa del mondo di duathlon della categoria under 23 la francese Alexandra Cassan Ferrier.

Risultati

Élite uomini

Élite donne

Junior uomini

Junior donne

Under 23 uomini

Under 23 donne

Note

Voci correlate
Campionati mondiali di triathlon
Campionati del mondo di triathlon del 2011
Campionati del mondo Ironman 70.3
Campionati del mondo Ironman 70.3 del 2011
Campionati europei di triathlon
Campionati europei di triathlon del 2011

Collegamenti esterni
 

Campionati mondiali di duathlon
Competizioni sportive a Gijón
Triathlon nel 2011